Hadulla steht für:
 Markus Hadulla, deutscher Pianist
Rainer M. Holm-Hadulla, deutscher Psychiater und Psychotherapeut